Ву́лиця Винахі́дників — назва вулиці у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Винахідників — вулиця в місті Буча.
 Вулиця Винахідників — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Винахідників — вулиця в місті Київ.

Вулиці